Баскето (Baskatta, Basketto, Mesketo) — афразийский язык, распространённый в специальных воредах (от амх. woreda — «округ») Региона Южных национальностей, народностей и народов (зона Северный Омо, плато запада Булки) в Эфиопии. Носители языка называют его как «маскето», хотя их соседи относятся к ним как к «баскето». Есть 2 диалекта — доко (докко) и долло. Кроме своего языка, некоторые также говорят на языках галила, гофа, мело, ойда.

Письменность на эфиопской графической основе:

Примечания 

Языки Эфиопии
Омотские языки